

Geografia
San Salvador – Capitale di El Salvador.
San Salvador de Jujuy – città dell'Argentina 
San Salvador – città dell'Argentina nella provincia di Entre Ríos
San Salvador – comune del Messico, nello stato di Hidalgo
San Salvador – Comune della Spagna, sito nella comunità autonoma di Castiglia e León.
San Salvador – Distretto del Paraguay nel Dipartimento di Guairá.
San Salvador – Isola dell'arcipelago delle Bahamas, prima terra americana su cui sbarcò Cristoforo Colombo nel 1492, chiamata dagli indigeni Guanahanì.
San Salvador – Isola dell'Ecuador, sita nell'arcipelago delle Galápagos, chiamata anche Isola di Santiago.
San Salvador – antico nome della città di Mbanza Congo nel nord dell'Angola
San Salvador – fiume dell'Uruguay

Religione 
San Salvador – "Santo Salvatore", termine utilizzato in lingua spagnola per definire Cristo

Pagine correlate 

 São Salvador